Щетинины — русские княжеский и древние дворянские роды.

Род князей Щетининых внесён в Бархатную книгу. При подаче документов (февраль 1682) для внесения рода в Бархатную книгу, была предоставлена родословная роспись князей Щетининых.

Князья 

Щетинины — русский княжеский род, происходящий от Рюрика, отрасль князей Ярославских.

Родоначальник — князь Семён Фёдорович по прозванию Щетина. Старший сын Семёна, Василий Щетинин, считается родоначальником князей Щетининых. Младший, Владимир Семёнович, прозванием Темносиний, имел двух сыновей: Василия Темносинего, родоначальника князей Темносиних и Дмитрия Сандыря, родоначальника князей Сандыревых. Второй сын Василия Владимировича Темносинего, Пётр Засека, родоначальник старшей ветви угасших князей Засекиных.

У Василия Семёновича было три сына, родоначальники ветвей рода Щетининых — Семён, Иван и Лев. Из потомков Семёна Васильевича Григорий Владимирович († 1592) был осадным воеводой в Михайлове, Алатыре и в Терках. С его внуком князем Михаилом Васильевичем пресеклась старшая ветвь рода Щетининых. Из потомков Ивана Васильевича — Василий Григорьевич по прозванию Борода был воеводой в Терках и Рязани (1601). На праправнуке его, Якове Алексеевиче, прекратилась средняя линия рода Щетининых. Потомство Льва Семёновича существовало и в начале XX века. Многие из него служили стряпчими, стольниками и воеводами в XVII веке. 

Определением Правительствующего Сената от 17 февраля 1849 года утверждены в княжеском Российской Империи достоинстве, со внесением в V часть Дворянской родословной книги, подпоручик князь Осип Никитич Щетинин, сыновья его: подпоручик Павел, губернский секретарь Василий и внуки: Николай и Александр Павловичи, Анна Павловна и Александра Васильевна. Род записан в V часть родословной книги Рязанской губернии.

Герб князей Щетининых 
Щит разделён двумя перпендикулярными линиями на четыре части. В первой и в четвёртой частях герб княжества Киевского: в лазоревом поле Ангел с сребротканой одежде, держащий в правой руке обнажённый серебряный меч, а в левой — золотой щит. Во второй и третьей частях герб княжества Смоленского: в серебряном поле на зелёной траве чёрная пушка, а на пушке райская птица. В середине герба малый щиток, на нём герб княжества Ярославского: в золотом поле чёрный медведь, стоящий на задних лапах и держащий на плече золотую секиру. Щит покрыт княжеской мантией и российской княжеской шапкой.

Дворяне 

Щетинины — два русских древних дворянских рода, восходящих к началу XVII века и записанных: первый — в VI часть родословной книги Рязанской и Московской губерний, а второй — в VI часть родословной книги Пензенской губернии.

Герб дворян Щетининых 
Щит разделён на четыре части, из которых в первой в золотом поле изображены две птицы, летящие вверх одна над другой. Во второй части в голубом поле воин на коне, скачущий в правую сторону. В третьей части в красном поле согнутая в латах рука, держащая меч, поднятый вверх. В четвёртой части с серебряном поле бегущий в правую сторону олень. Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой видна согнутая в латах рука с поднятым вверх мечом. Намёт на щите золотой и голубой, подложенный красным и серебром. Щитодержатели: два льва.

Герб внесён в X часть Общего Гербовника.

Известные представители

Князья Щетинины 
 Князь Щетинин Иван Иванович Тёмка — бездетный, убит в Битве под Оршей († 1514).
 Князь Щетинин Василий Иванович — рында с государевым доспехом (1513), второй воевода войск левой руки в походе под Смоленск (1514), рында с государевым доспехов в Коломне против крымцев (1522).
 Князь Щетинин Юрий Иванович — оружейничий (1532), воевода в Нижнем Новгороде, умер бездетным († 1549).
 Князь Щетинин Григорий Владимирович Зубок — воевода.
 Князь Щетинин Андрей Фёдорович — воевода в Перемышле (1625—1626).
 Князь Щетинин Осип Григорьевич — дмитровский дворянин, на службе под Смоленском против поляков, где и умер (1634).
 Князь Щетинин Пётр Иванович — воевода в Галиче (1636—1637), Таре (1643—1646), Туле (1651—1652).
 Князь Щетинин Михаил Васильевич — воевода в Переславле-Рязанском (1626 и 1633), во Владимире на Клязьме (1640—1641).
 Князь Щетинин Михаил Иванович — стольник, воевода в Торопце (1640—1641 и 1649—1651), Шуе (1645), Терках (1649—1650), осадный воевода в Пскове (1656—1658), воевода в Дерпте (1658).
 Князь Щетинин Яков Васильевич — стольник (1660), послан от Государя в Белёв с царским наказом к боярину и князю Куракину (1661). 
 Князь Щетинин Степан Яковлевич — стольник, воевода во Владимире на Клязьме (1696).
 Князь Щетинин Иван Яковлевич — есаул в Азовском походе против турок и татар (1696), стольник (1703).
 Князь Щетинин Василий Яковлевич — стряпчий (1703).

Дворяне Щетинины 

 Щетинина Любовь Петровна — известная русская пианистка.
 Щетинин Михаил Иванович — известный русский художник.

Критика 
При издании своей Родословной книги князь П.В. Долгоруков, за неимением других сведение о князьях Щетининых, пользовался только Бархатной книгой и поэтому в напечатанной им поколенной росписи недостаёт позднейших поколений, начиная с конца XVII века. Поколенная роспись А.Б. Лобанова-Ростовского основывается на выданной (февраль 1851) Правительствующим сенатом родословием князей Щетининых.

Примечания

Источники 
 
 
 
 
  
  герб князей Щетининых
А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Князья Щетинины. стр. 402-406. Критика. стр. 402.
М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Князья Щетинины. стр. 282-286.
Сост. А.В. Антонов.  Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Князья Щетинины. стр. 11, 47, 51, 164.  ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83. 
А.А. Половцев. Русский биографический словарь. Т. 24. Щетинины. стр. 147-148.

Княжеские роды России (Рюриковичи)
Князья ярославские
Дворянские роды, на гербах которых изображены медведи
Дворянские роды, на гербах которых изображены ангелы